Jorge Hernández es una de las parroquias que conforman el municipio Cabimas en el estado Zulia, Venezuela. Recibe su nombre de Jorge Hernández, un trabajador, sindicalista petrolero y uno de los fundadores del Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros (SOEP) el primer sindicato de Venezuela (1936). Para el 2012 tiene una población aproximada de 56.158 habitantes según el INE, siendo la parroquia más poblada del municipio Cabimas.

Historia 

 1922 el reventón del pozo Barroso II, atrajo a numerosos inmigrantes del estado Falcón, que fundaron los barrios Santa Clara, Santa Cruz, el Carmen y Corito. La instalación de los pozos petroleros lleva al trazado de las carreteras K, L y M y las avenidas 31, 32, 33 y 34.
 1968 la construcción de la avenida intercomunal provoca el cierre del ferrocarril industrial que iba de la calle R10 a Lagunillas.
 1989 con la creación del municipio Cabimas se crea la parroquia Jorge Hernández que incluye el territorio actual de la parroquia Rómulo Betancourt.
 1995 se divide la parroquia Jorge Hernández y se crea la parroquia Rómulo Betancourt.

Ubicación 

La parroquia Jorge Hernández limita al norte con la Parroquia Rómulo Betancourt (carretera K) al este con la parroquia San Benito (carretera Lara - Zulia), al sur con la parroquia Punta Gorda (línea de la vía Cabimas - Curazaíto) y al oeste con la parroquia La Rosa y el lago de Maracaibo (av Intercomunal y el lago al sur de la calle R10).

Sectores 

Algunos de los sectores que conforman la parroquia Jorge Hernández son:

- *Barrio Santa Cruz
- *Barrio El Carmen
- *Barrio Democracia
- *Barrio Nuevo
- *La Pastora
- *Barrio Punto Fijo II
- *Santa Clara
- *Barrio Libertador 
- *Campo Lindo
- *Barrio José Félix Rivas
- *Dr Raúl Osorio Lazo
- *Corito
- *Los Postes Negros
- *Monte Claro
- *Barlovento
- *Barrio Nuevo Mundo
- *R10
- *R5
- *El Lucero
- *R1
- *Jorge Hernández 
- *Barrio INOS
- *El Porvenir
- *Barrio San Vicente
- *Panamá
- *Barrio El Milagro
- *Barrio Lanceros De Páez
- *El Pringamozal

Zona residencial 

- La parroquia Jorge Hernández ocupa la sección sureste de la ciudad de Cabimas, muchos de sus sectores son recientes pero su perímetro ya estaba establecido tan pronto como 1968. Aunque no toda la parroquia está ocupada por sectores es considerada urbana por lo que hay terreno para futuras expansiones. En esta parroquia hay algunas contratistas petroleras, y hasta un detalle en las coordenadas 10°22'16 N 71°24'43W que parece una pista de aterrizaje (puede verse en Google Earth).

Vialidad y transporte 

- La parroquia no cuenta con buena vialidad a pesar de que la atraviesan las carreteras K y L y la av 32, la av 32 es la única que se encuentra en buen estado, otras calles importantes con la calle Panamá que corre paralela a la L, la calle Oriental (una de las 5 bocas) y la carretera M también conocida como calle Panamá. + Las 2 vías principales la J y la K han estado sometidas a trabajos en años recientes, lo que ha restringido el tránsito, sólo la 32 puede considerarse una vía principal con 3 canales en buen estado, las demás están deterioradas. La 41 es la única calle con letra o número con nombre propio es conocida popularmente como la Cumarebo. 
- Las 5 Bocas es una conocida intersección de Cabimas donde se encuentran la carretera K, la av Intercomunal y la calle oriental en una curva, solía tener una pasarela, retirada en 2006. 
- Por la parroquia circulan las líneas de Corito y El Lucero.

Sitios de referencia 

 Bar/Restaurant El Cairo. Av 32 con carretera K, punto de referencia de los carros de Nueva Cabimas.
 Farmacia la L. Av Intercomunal con carretera L.
 Grappette. Antiguo depósito de Bebidas. Av Intercomunal Sector Santa Clara.
 Panadería R10. Av Intercomunal con calle R10.
 Capilla Virgen de Chiquinquirá. Av Intercomunal con calle R10.

Referencias 

 Carlos Medina. Magda de Camargo. 1995. Aproximación a la Historia de Cabimas. Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia.
 Humberto Ochoa Urdaneta. Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. 
 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero. Atlas del Estado Zulia. 
 https://web.archive.org/web/20121107023045/http://www.ine.gov.ve/seccion/menuprincipal.asp?nedo=24&Entid=230000&seccion=1&nvalor=1_1

Jorge Hernández